Omoglymmius är ett släkte av skalbaggar. Omoglymmius ingår i familjen hakbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hakbaggar
Omoglymmius